Розділення (право)
 Розділення (математика)
 Розділення (машинне навчання)
 Розділення ролей (соціологія)
 Розділення середовищ (сепарація)

Див. також 
 Роздільна здатність
 Сепарація